South Park steht für:
 South Park, US-amerikanische Animationsserie
 South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten, Kinofilm (1999)
 South Park: Der Stab der Wahrheit, ein Computer-Rollenspiel
 South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, ein Computer-Rollenspiel

South Park ist der Name folgender geographischer Objekte:
 South Park (Oxford), Park in Oxford, England
 South Park (Colorado), Hochtal in Colorado

Orte und Ortsteile in den Vereinigten Staaten:
 South Park (Illinois), Ort im Kane County, Illinois
 South Park (Wyoming), Census-designated place in Wyoming
 South Park (Los Angeles) in Kalifornien
 South Park (San Diego) in Kalifornien
 South Park (San Francisco) in Kalifornien
 South Park (Louisville) in Kentucky
 South Park (Charlotte) in North Carolina
 South Park (Houston) in Texas
 South Park (Seattle) in Washington

Siehe auch:
 South Park Historic District
 Fairplay (Colorado), Vorbild für die fiktive Stadt in der Fernsehserie South Park